Erlacher Bach ist ein Gewässername:

 Erlacher Bach (Großer Aurachbach), Oberlaufname bis nahe Büchelberg, Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern des Großen Aurachbachs (zur Altmühl)  bei Erlach (Leutershausen), Landkreis Ansbach, Bayern
 Großerlacher Bach, rechter Zufluss der Fichtenberger Rot (zum Kocher) bei Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Erlachbach